Nikolaj Tichonov je ruské jméno vícera osob:

 Nikolaj Alexandrovič Tichonov (1905–1997) – sovětský komunistický politik, předseda rady ministrů SSSR
 Nikolaj Vladimirovič Tichonov (* 1982) – ruský kosmonaut